Die Communauté de communes de l’Oise Picarde ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 21. November 2016 gegründet und umfasst 52 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Froissy.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye und
 Communauté de communes de Crèvecœur-le-Grand.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen neun Gemeinden den hiesigen Verband und schlossen sich der Communauté d’agglomération du Beauvaisis an. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 61 auf 52.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Oise Picarde
Gegründet 2016